Ludwig Stieda (1847–1917) – niemiecki anatom
 Alfred Stieda (1869–1945) – niemiecki chirurg
 Alexander Stieda (1875–1966) – niemiecki chirurg
 Wilhelm Stieda (1852–1933) – niemiecki ekonomista
 Wilhelm Stieda (1875–1920) – niemiecki lekarz psychiatra